Gyllenhaal – famiglia statunitense di origine svedese

Stephen Gyllenhaal – regista statunitense
Jake Gyllenhaal – attore statunitense
Maggie Gyllenhaal – attrice statunitense